Dynama Mińsk – białoruski klub piłkarski
 Dynama Mińsk – białoruski klub piłki ręcznej
 Dynama Mińsk – białoruski klub hokejowy
 Dynama-2 Mińsk – klub piłkarski
 Dynama-Juni Mińsk – klub piłkarski

Zobacz też